Jose P. Bengzon sr. (1898-1990), Filipijns advocaat, minister van justitie en rechter van het Hooggerechtshof van de Filipijnen;
 Jose F.S. Bengzon jr. (1932-1996), Filipijns advocaat en topman in het bedrijfsleven.